Андрей Павлович Епифанцев (13 октября 1911 год, Бийск — дата смерти неизвестна) — бригадир рабочих Прокопьевского мясокомбината Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, Кемеровская область. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Окончил четыре класса начальной школы. Трудовую деятельность начал в 15-летнем возрасте. Трудился разнорабочим. С 1930 года работал учеником забойщика скота на мясокомбинате. После окончания курсов повышения квалификации трудился на мясокомбинате в Прокопьевске. В 1939 году призван на срочную службу в Красную Армию. Участвовал в Советско-финляндской войне (1939—1940). С мая 1941 года служил в Хабаровске в 3-м отдельном тяжёлом Красноармейском полку. В 1945 году воевал против японских войск в Маньчжурии.

В 1946 году демобилизовался и возвратился в Прокопьевск, где продолжил трудиться на забое скота на местном мясокомбинате. В 1950 году окончил курсы повышения рабочей квалификации в Ленинграде, после чего был назначен бригадиром в убойном цехе.

В 1970 году бригада Андрея Епифанцева досрочно выполнила плановые производственные задания Восьмой пятилетки (1965—1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии мясной и молочной промышленности» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В 1971 году избирался депутатом Прокопьевского городского Совета депутатов трудящихся 13-го созыва.

С января 1972 года — персональный пенсионер союзного значения.

Жил в Прокопьевске. Дата смерти не установлена.

Награды:
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За боевые заслуги» (29.09.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За победу над Японией»

Примечания

Ссылки 
 Епифанцев Андрей Павлович, Прокопьевский городской краеведческий музей

Депутаты городских советов РСФСР
Персоналии:Прокопьевск
Участники советско-японской войны (СССР)